Rossiglione – comune della provincia di Genova;
 Rossiglione (Roussillon) – regione storica catalana e poi francese, oggi parte della regione della Linguadoca-Rossiglione e corrispondente al dipartimento francese dei Pirenei Orientali;
 Contea del Rossiglione – sotto sovranità aragonese
 Rossiglione – provincia ai tempi dell'Ancien Régime

Pagine correlate
Roussillon